Johann Georg Brauns ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Brauns (Komponist), deutscher Komponist und Lieddichter 
 Johann Georg Brauns (Politiker) (1787–1855), deutscher Bürgervorsteher 
 Johann Georg Jakob Brauns († 1806), deutscher Geistlicher 

Siehe auch:
 Johann Georg Braun